Slesinger est un patronyme porté notamment par :

 Stephen Slesinger (1901-1953), producteur radiophonique, cinématographique et télévisuel américain ;
 Tess Slesinger (1905-1945), auteure et scénariste américaine.